Fires peut faire référence à :

Patronymes  
 Ashley Fires (née en 1982), Trisha Jean Newalu de son vrai nom, actrice américaine de films pornographiques.
 Friendly Fires, groupe de rock indépendant britannique.

Toponymes  
 Bay of Fires, baie de l'est de la Tasmanie.

Divers 
 Baku Fires, franchise azerbaïdjanaise de la World series of boxing. 
 From the Fires, album du groupe de rock américain Greta Van Fleet sorti en 2017.
 Syndrome FIRES, forme d'épilepsie.
 Slipway Fires, album de Razorlight, sorti en 2008.
 Fires of Life, album du groupe américain de death metal mélodique Starkill, sorti en 2013.
 Fires on the Plain, film japonais sorti en 2014.